|-
| 19401 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19402 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19403 - ||  || 18 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19404 - ||  || 24 martie 1998 ||  || 
|-
| 19405 - ||  || 21 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19406 - ||  || 24 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 19407 Standing Bear ||  || 25 martie 1998 ||  || 
|-
| 19408 - ||  || 22 martie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19409 - ||  || 24 martie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 19410 Guisard ||  || 26 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 19411 Collinarnold ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19412 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19413 Grantlewis ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19414 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19415 Parvamenon ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19416 Benglass ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19417 Madelynho ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19418 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19419 Pinkham ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19420 Vivekbuch ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19421 Zachulett ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19422 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19423 Hefter ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19424 Andrewsong ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19425 Nicholasrapp ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19426 Leal ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19427 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19428 Gracehsu ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19429 Grubaugh ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19430 Kristinaufer ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19431 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19432 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19433 Naftz ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19434 Bahuffman ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19435 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19436 Marycole ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19437 Jennyblank ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19438 Khaki ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19439 Allisontjong ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19440 Sumatijain ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19441 Trucpham ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19442 Brianrice ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19443 Yanzhong ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19444 Addicott ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19445 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19446 Muroski ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19447 Jessicapearl ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19448 Jenniferling ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19449 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19450 Sussman ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19451 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19452 Keeney ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19453 Murdochorne ||  || 28 martie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 19454 Henrymarr ||  || 25 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19455 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19456 Pimdouglas ||  || 21 aprilie 1998 || Caussols || 
|-
| 19457 Robcastillo ||  || 21 aprilie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 19458 Legault ||  || 21 aprilie 1998 || Les Tardieux || 
|-
| 19459 - ||  || 18 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19460 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19461 Feingold ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19462 Ulissedini ||  || 27 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 19463 Emilystoll ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19464 Ciarabarr ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19465 Amandarusso ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19466 Darcydiegel ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19467 Amandanagy ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19468 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19469 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19470 - ||  || 30 aprilie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 19471 - ||  || 25 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 19472 - ||  || 27 aprilie 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 19473 Marygardner ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19474 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19475 Mispagel ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19476 Denduluri ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19477 Teresajentz ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19478 Jaimeflores ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19479 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19480 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19481 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19482 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19483 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19484 Vanessaspini ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19485 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19486 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19487 Rosscoleman ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19488 Abramcoley ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19489 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19490 - ||  || 19 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19491 - ||  || 24 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19492 - || 1998 JT || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 19493 - ||  || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 19494 - ||  || 23 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 19495 - ||  || 23 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 19496 Josephbarone ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19497 Pineda ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19498 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19499 - ||  || 27 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 19500 Hillaryfultz ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-